Morrone kan som auktorsförkortning betyda:

 Juan J. Morrone
 Osvaldo Morrone

Robotskapade auktorsförkortningar